Coluber carinatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber carinatus Linnaeus, 1758 est un synonyme de Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) ;
 Coluber carinatus Merrem, 1820 nec Linnaeus, 1758 est un synonyme de Chironius exoletus (Linnaeus, 1758).

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae